Ostrelj ist der Name folgender Orte:

 Oštrelj (Bosanski Petrovac), Dorf in Bosanski Petrovac, Bosnien und Herzegowina
 Ostrelj (Bijelo Polje), Dorf in Bijelo Polje, Montenegro
 Oštrelj (Bor), Dorf in Bor, Serbien

Ostrelj steht für:
 Ostrelj (Pass), 1040 m, Gebirgspass bei Oštrelj (Bosanski Petrovac), Bosnien und Herzegowina
 Ostrelj (Berg), 1330 m, Berggipfel bei Oštrelj (Bosanski Petrovac), Bosnien und Herzegowina